Campionatele Europene de tenis de masă reprezintă o competiție internațională de tenis de masă pentru echipele naționale ale asociațiilor membre ale Uniunii Europene de Tenis de Masă (ETTU). Desfășurat pentru prima dată în 1958, ETTU a organizat Campionatele Europene la fiecare doi ani, în ani pari până în 2002, când a trecut la ani impari. Din 2007, competiția se desfășoară anual.

Ediții

Campionatele Europene de tenis de masă
Campionatele includ șapte probe: simplu, dublu și echipă masculin; simplu, dublu și echipă feminin, și dublu mixt. Din 2009 până în 2013, turneul de dublu mixt a fost organizat separat de celelalte evenimente.

În 2015, ETTU a anunțat că, începând din 2016, Campionatele vor avea parte de probe individuale (simplu și dublu masculin, simplu și dublu feminin și dublu mixt) în anii pari, și probele pe echipe în anii impari.

Campionatele Europene de tenis de masă U-21

Campionatele Europene de tenis de masă pentru tineret
Campionatele Europene de tenis de masă pentru tineret au avut loc pentru prima dată în 1955 la Stuttgart. Turneul a avut loc anual (cu excepția anilor 1960, 1963, 1964). Juniori (sub 18 ani) și cadeți (sub 15 ani).

Clasamentul pe națiuni în competiția pe echipe (1958–2021)

Masculin

Feminin

Note

Legături externe
European Table Tennis Union
International Table Tennis Federation
 https://www.ettu.org/en/events/european-youth-championships/history/ 
 https://www.ettu.org/en/events/european-youth-championships/general-information/

 
Tenis de masa
Competiții de tenis de masă
1958 în Europa